Сыны́ свобо́ды — название различных радикальных организаций. Может означать:

Организации 
 «Сыны свободы» — организация в Североамериканских Колониях конца XVIII века.
 «Сыны свободы», «свободники» — христианское движение в Канаде в первой половине XX века.

В культуре 
 «Сыны свободы» — фильм 1939 года.
 «Сыны свободы»  — сериал 2015 года.
 «Metal Gear Solid 2: Сыны свободы» — компьютерная игра для приставки Playstaion 2.